BBC Knowledge è un marchio della BBC utilizzato per canali di documentaristica in tutto il mondo. Le sue versioni sono:
BBC Knowledge (Africa) – chiuso il 1º settembre 2015
BBC Knowledge (Asia) – chiuso il 3 ottobre 2015
BBC Knowledge (Australia)
BBC Knowledge (Italia) – chiuso il 1º marzo 2016
BBC Knowledge (Nord Europa) – chiuso il 13 aprile 2015
BBC Knowledge (Nuova Zelanda)
BBC Knowledge (Polonia) – chiuso il 1º febbraio 2015
BBC Knowledge (Romania) – chiuso il 14 aprile 2015
BBC Knowledge (Turchia) – chiuso il 14 aprile 2015
BBC Knowledge (Ungheria) – chiuso il 14 aprile 2015